Шелестовское се́льское поселе́ние — сельское поселение в Октябрьском районе Волгоградской области Российской Федерации.

Административный центр — село Шелестово.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Октябрьского района Волгоградской области